Apollo 440 (Apollo Four Forty, или @440) — британская группа, история которой начинается в 1990 году, когда музыканты Тревор Грей (Trevor Gray/клавишные, вокал), Говард Грей (Howard Gray/бэк-вокал), Норман Фишер Джонс (Norman Fisher Jones) или Ноко (Noko/вокал, гитара, клавишные) и Джеймс Гарднер (James Е. Gardner) решают создать музыкальную группу.

Название коллектива происходит от имени греческого бога — Аполлон, и музыкального тона, частотой в 440 Гц (нота «ля») служащим стандартом для музыкальной частоты.

В 1991 году они открывают свой собственный лейбл Stealth Sonic Recordings. Все члены команды при написании треков используют собственный вокал, наборы семплов и
синтезированный звук.

Первые синглы «Blackout» (1992), «Destiny» (1992) и «Lolita» (1992), становятся клубными хитами и Apollo 440 получают широкую известность. Далее следуют ремиксы на U2, EMF и Pop Will Eat Itself, которые закрепляют первый успех. Более масштабная известность пришла к группе в 1993 году после выхода сингла «Astral America», записанного с использованием семпла из хита популярной в 70-е группы Emerson, Lake And Palmer.

После переезда в Камден (район Лондона) группа записывает и выпускает свой дебютный альбом Millennium Fever (1995) (после чего Джеймс Гарднер покидает группу).

В 1996 году музыканты меняют написание названия с Аpollo 440 на Apollo Four Forty (хотя для последнего альбома группа вернула прежнее написание). В 1997 выходит альбом Electro Glide in Blue. Композиция «Ain’t Talkin’ About Dub» (ремикс на песню Van Halen) попадает в Тор10 Британии. А в следующем году их тема к кинофильму «Lost In Space» стартует с 4-го места в чартах США. В этом же году они становятся первой группой, написавшей полноценный саундтрек игры для PlayStation.

Далее следуют альбомы Gettin' High on Your Own Supply (1999) и Dude Descending a Staircase (2003).
Всё это время группа не забывает и о живых концертах и активно выступает. Apollo 440 предпочитают работать с разными вокалистами, не отдавая предпочтение какому-то одному.

Свыше 50 треков группы использованы в саундтреках к фильмам, компьютерным играм, в рекламных роликах.

На данный момент Apollo 440 базируются в районе Ислингтон (Лондон), куда они переехали с офисом своей фирмы, которая называется Apollo Control.

30 января 2012 года состоялся выход пятого студийного альбома «The Future’s What It Used To Be».

Текущий состав группы 
 Тревор Грэй (клавишные)
 Говард Грэй
 Ноко (гитара)
 Эван МакФарлейн (вокал)
 Клиф Хьюит (барабаны)
 Рэдж Гвинед (бас-гитара)
 Эш Кражевски (клавишные)

Вокалисты 
 Эван МакФарлейн (Ewan MacFarlane) - текущий вокалист
 Ноко (Noko) - альбом Millennium Fever
 Билли МакКензи (Billy MacKenzie) - альбом Electro Glide in Blue
 Ксан (Xan) - альбом Dude Descending a Staircase
 Джала Нуриддин (Jalal Nuriddin) - альбом Dude Descending a Staircase
 Элизабэт Грэй (Elizabeth Gray) - альбомы Dude Descending a Staircase и Electro Glide in Blue
 Иан Хоксли (Ian Hoxley) - альбомы Electro Glide in Blue и Gettin' High On Your Own Supply

Дискография

Альбомы 
 Millennium Fever (1994)
 Electro Glide in Blue (1997)
 Gettin’ High on Your Own Supply (1999)
 Dude Descending a Staircase (2003)
 The Future’s What It Used to Be (2012)

Синглы 
 Lolita/Destiny(1992)
 Blackout (1992)
 Rumble E.P. (1993)
 Astral America (1993)
 Liquid Cool (1994)
 (Don’t Fear) The Reaper (1995)
 Krupa (1996)
 Ain’t Talkin' About Dub (1997)
 Raw Power (1997)
 Carrera Rapida (1997)
 Rendez-Vous 98 (with Jean Michel Jarre; 1998)
 Lost in Space (1998)
 Stop The Rock (1999)
 Heart Go Boom (1999)
 Promo only: Cold Rock The Mic / Crazee Horse (2000)
 Charlie’s Angels 2000 (2000)
 Say What? (with 28 Days; 2001)
 Dude Descending A Staircase (feat. The Beatnuts; 2003)
 A Deeper Dub (2011)

Ссылки 
 
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Группы электро-рока
Музыкальные коллективы в стиле биг-бит
Группы альтернативного рока Великобритании
Музыкальные коллективы из Ливерпуля
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы в стиле техно из Великобритании
Рок-группы Великобритании